CMH est un sigle de trois lettres qui peut faire référence à :
 complexe majeur d'histocompatibilité, un système de reconnaissance du soi présent chez certains vertébrés en immunologie ;
Un ensemble de marqueurs particuliers appelé Cohen Modal Haplotype ou CMH est susceptible d'être plus présent chez les Cohanim (voir Études génétiques sur les Juifs) ; 
Centre Maurice-Halbwachs, un centre de recherche français en sociologie ;
 Cautionnement mutuel de l'habitat, une société de cautionnement dépendant du Crédit Mutuel ;
 cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque d'origine génétique ;
 carte marine du Havre, une carte marine de la région du Port du Havre dont les cotes altimétriques, utilisées dans l'estuaire de la Seine, sont différentes de celles du niveau général de la France fixé par le marégraphe de Marseille ( 0 m. CMH = - 4,378 m. NGF IGN 69). 
 Centre médical héliporté, asbl belge de secours médicaux d'urgence située à Bra-sur-Lienne.

CMH est un code qui peut faire référence à :
 Port Columbus International Airport, dans l'Ohio aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports,